Antoine-Olivier Berthelet (1798-1872), homme d'affaires et député canadien ;
 Arthur Berthelet (1879-1949), réalisateur américain ;
 Grégoire Berthelet (1680-1754), religieux bénédictin, écrivain spirituel ;
 Jacques Berthelet (1934-2019), évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.